A 2010-es Új-Zéland-rali az ötödik versenye volt a 2010-es rali-világbajnokságnak. Május 7. és 9. között került megrendezésre. Huszonegy gyorsasági szakaszból állt, mely 396,50 kilométert tett ki.

Szakaszok

Végeredmény

Források 
A verseny hivatalos honlapja

Ujzeland